

Général 
Personne chargée de trouver des idées, des concepts.

Culture et communication  
Un idéateur est un métier dans le milieu culturel (télévision, théâtre...), dont le rôle est de fournir des idées préliminaires et d'analyser le secteur ou l'implication conceptuelle dans le cadre d'un projet de production artistique.

Informatique 
Un idéateur est une catégorie de logiciels bureautiques.

Notes et références 

Homonymie